Дмитрий Шостакович — класс морских автопассажирских судов, строившихся на верфи Stocnia Szczecinska im A Warskiego в Щецине в (Польской Народной Республике), известный также как проект B-492. Класс назван по имени построенного в 1980 году головного судна этого проекта Дмитрий Шостакович.

История 
Серия морских автопассажирских судов B-492 и её модификация B-493 изготавливались с 1980 по 1986 год. Верфь Stocnia Szczecinska im A Warskiego в Щецине в Польской Народной Республике строила суда собственного проекта по заказу Советского Союза. Суда поставлялись в советские пароходства: Черноморское морское пароходство-ЧМП (четыре судна, из которых одно было передано затем в Балтийское морское пароходство-(БМП) на линию Ленинград-Рига), Эстонское морское пароходство-ЭМП – (одно судно на линию Таллин-Хельсинки), Дальневосточное морское пароходство-ДВМП (два судна).

Техническое оснащение 
Суда имеют дизельный привод с 4 главными двигателями Sulzer-Skoda эффективной мощностью 12 800 кВт (17 400 л.с.), приводящий в движение 2 винта регулируемого шага.

На борту 
Первоначальная пассажировместимость каждого теплохода составляла 496 человек с размещением в каютах по 2 и по 4 пассажира, а автопалуба могла принять до 118 легковых автомобилей. В первые пять лет эксплуатации все суда подверглись переоборудованию в соответствии с требованиями, предъявляемыми к круизным судам. По судну Михаил Суслов было принято решение о переоборудовании последнего за счёт автопалубы в новейший медицинский комплекс. Переоборудование судна осуществлялась с 19 марта по 2 июня 1989 года на верфи Lloyd Werft Bremerhaven GmbH в Бремерхафене (ФРГ) и обошлось Черноморскому морскому пароходству примерно в 27 миллионов марок.

Суда проекта B-492/ B-493 
В списке приводится первоначальное название судна, его переименование указано в скобках в хронологическом порядке, английская транслитерация по образцу и согласно Российскому морскому регистру судоходства:

Обзор 
Список судов проекта содержит все суда с указанием в примечании первоначального имени:

Примечания

Ссылки 
 Советский флот – The Soviet Fleet

Круизные суда